Іванов Трифон (1965—2016) — болгарський футболіст.
 Іванов Трифон Первулов (1918) — болгарський вчений в області технології вина.